Fragancia kan avse:
 Fragancia (namn) – ett kvinnonamn
 Fragancia (sång av Evert Taube) – en sång av Evert Taube
 Fragancia (varumärke) – ett chipsmärke
 M/S Fragancia – ett fartyg ägt av Trafikverket Färjerederiet